El nombre Bijvoet puede referirse a las siguientes personas:

Bernard Bijvoet, arquitecto neerlandés.

Johannes Martin Bijvoet, químico neerlandés.

Jan Bijvoet, actor belga.